Farmersburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farmersburg (Indiana)
Farmersburg (Iowa)